

Film
Rough Stuff – cortometraggio del 1917 diretto da Noel M. Smith
Rough Stuff – documentario del 1919 prodotto dalla Ford Motor Company
Rough Stuff – film del 1925 diretto da Dell Henderson

Letteratura
Rough Stuff – romanzo di G.H. Stone